Il doppio femminile  del torneo di tennis Winter Moscow Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Margarita Gasparjan e Polina Monova che hanno battuto in finale Valerija Solov'ëva e Maryna Zanevs'ka 6-4, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

 Valerija Solov'ëva /  Maryna Zanevs'ka (finale)
 Teodora Mirčić /  Evgenija Paškova (quarti di finale)

 Marina Mel'nikova /  Sofia Shapatava (primo turno)
 Laura-Ioana Andrei /  Cristina Dinu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winter Moscow Open 2013